Атерициды  — семейство двукрылых насекомых из инфраотряда Tabanomorpha. Около 100 видов; встречаются всесветно. Имаго питаются, главным образом, нектаром, но некоторые виды используют в качестве корма кровь млекопитающих. Личинки обитают в ручьях, хищники.

Описание 
Длина тела мух до 18 мм. Первый членик уска имеет почковидную форму. Имаго большинства видов питаются нектаром, но самки некоторых представителей родов Atrichops и Sugarina питаются кровью. Личинки большинства видов развиваются в воде, питаются личинками водных насекомых. Личинки Suragina найдены в гниющей древесине.

Палеонтология 
В средней юре Китая были найдены личинки Athericidae, относящиеся к виду Qiyia jurassica, которые вели эктопаразитический образ жизни. Древнейшие имаго Athericidae известны из отложений мелового периода.

Систематика 
12 (13) родов и около 100 видов.

  — Ориентальный регион, 1 вид.
  — Голарктика, Неатропика, 22 вида.
  — Палеарктика, Ориентальный регион, Афротропика, 9 видов.
  — Австралия, Аргентина, Чили (более 30 видов).
 † — эоцен, Франция, 1 вид.
 † — меловой период, Франция, 1 вид.
  — Австралия, 1 вид
 † — юрский период, Австралия, 1 вид.
  — Южная Африка, 3 вида.
 † — юрский период, Австралия, 1 вид.
 † — меловой период, Китай, 1 вид.
  — Афротропика, Ориентальный регион, Япония, Индонезия, США (Техас), Центральная Америка (45 видов)
  — Австралия, 1 вид.
 † — балтийский янтарь, 2 вида.
  — Южная Африка, 1 вид.
  — Бразилия, 1 вид.

Филогения

Примечания

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 Catalog of the Diptera of the Australasian and Oceanian Regions
 Video of Atherix pachypus, a watersnipe fly larva from Utah
 The Tree of Life Web Project
 Fauna Europaea

 
Семейства насекомых